Bunești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Bunești (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Bunești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Bunești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bunești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Bunești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Bunești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Bunești (Cotmeana), Dorf im Kreis Argeș
 Bunești (Mălureni), Dorf im Kreis Argeș
 Bunești-Averești, Gemeinde im Kreis Vaslui